Die Saison 1992/93 war die 48. Saison der dänischen 1. Division, die vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Es war nach der dänischen Superliga die zweithöchste Spielklasse im dänischen Fußball.

Modus 
Die Liga wurde in drei Runden abgehalten. Die erste Runde fand im Herbst 1992 statt. In dieser spielten zehn Mannschaften in einer Hin- und Rückrunde gegeneinander.

Die ersten sechs spielten im Frühling 1993 in der zweiten Runde zusammen mit den letzten beiden aus der ersten Runde der Superliga 1992/93 um die Teilnahme an der Superliga 1993/94.

In der Relegationsrunde spielten die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 der Herbstrunde mit den beiden Vorrundenbesten der 2. Division West und Ost gegen den Abstieg.

Herbst 1992

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Frühling 1993

Abschlusstabelle 
Die ersten sechs der Herbstrunde spielten zusammen mit den letzten beiden (Frem und B 1909) aus der ersten Runde der Superliga 1992/93 um die Teilnahme an der Superliga 1993/94.

Die Mannschaften erhielten je nach Platzierung aus der ersten Runde zwischen 3 (6. Platz) und 8 (1. Platz) Bonuspunkte. Die letzten beiden Mannschaften aus der dänische Superliga erhielten 7 bzw. 8 Bonuspunkte.

Kreuztabelle

Relegationsrunde

Abschlusstabelle 
Die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 der Herbstrunde 1992 spielten mit den beiden Vorrundenbesten der 2. Division West und Ost gegen den Abstieg.

Kreuztabelle

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

1992 93
Danische 1 Division 1992/93